Cajal ist der Name von:
 Santiago Ramón y Cajal (1852–1934), spanischer Mediziner und Nobelpreisträger für Medizin 1906

Cajal bezeichnet:
 Cajal (Mondkrater), ein kleiner Einschlagkrater im nördlichen Teil des Mare Tranquillitatis

 Kajal, Schminke

Siehe auch:
 Kajal (Begriffsklärung)
 Kayal